Fuchsia – genere di piante della famiglia delle Onagraceae
 Fuchsia – film del 2009 diretto da Joel Lamangan
 USS Fuchsia (1863) – piroscafo della Union Navy
 Google Fuchsia – sistema operativo sviluppato da Google

Pagine correlate
Fucsia (disambigua)